Oroszország
 Belogorszk, település az Amuri területén
 Belogorszk, település a Kemerovói területén
 Belogorszk, település a Krím-félszigeten